Babewatch ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe der 1990er und 2000er Jahre des Produktionsstudios Sin City. Die Reihe ist an die Mainstream-Fernsehserie Baywatch angelehnt. Aufgrund des Erfolgs der Serie wurden über zehn Jahre 16 Folgen gedreht.

Darsteller 
 Babewatch 1 (1993): Asia Carrera, Bianca Trump, Brittany O’Connell, Brooke Waters, Buck Adams, Holly Body, Jon Dough, Kylie Ireland, Rebecca Wild, Tony Tedeschi, TT Boy
 Babewatch 2 (?): Asia Carrera, Bianca Trump, Brittany O'Connell, Brooke Waters, Holly Body, Justine, Kylie Ireland, Nicole Lace, Randi Hart, Rebecca Wild, Buck Adams, Cal Jammer, Jon Dough, Tony Tedeschi, TT Boy
 Babewatch 3 (?): Amber Lynn, April Adams, Holly Body, Jordan St. James, JR Carrington, Marylin Star, Alec Metro, Bobby Vitale, Buck Adams, Shawn Ricks
 Babewatch 4 (?):  Abbey Gale, Amber Lynn, Holly Body, Jordan St James, JR Carrington, Marylin Star, Alec Metro, Bobby Vitale, Buck Adams, Shawn Ricks
 Babewatch 5 (1998): April Adams, Crystal Gold, Farrah, Felecia, Holly Body, Kelly Jaye, Stephanie Swift, Buck Adams, Chuck Martino, John Decker, Mickey Ray
 Babewatch 6 (1998): J Ferrari, April Adams, Crystal Gold, Farrah, Felecia, Holly Body, Kelly Jaye, Stephanie Swift, Buck Adams, Chuck Martino, John Decker, Mickey Ray
 Babewatch 7 (?): Dawn Clements, April Adams, Brianna Lee, Kay London, Leah Dawn, Leanna Heart, Lovette, Mikki Malone, Nikki Lynn, Stephanie Swift, Tabitha Stevens, Alec Metro, Billy Glide, Buck Adams, Dave Hardman, Jonathan Morgan, Mickey Ray, Paul Cox
 Babewatch 8 (1998): Alec Metro, Alexandra Nice, Alysin Chaynes, Barett Moore, Buck Adams, Chuck Martino, Dave Hardman, John Strong, John West, Marc Vega, Raquel Devine, Shay Sweet, Ursula Moore, Zoe May
 Babewatch 9 (?): Alec Metro, Alysin Chaynes, Amber Michaels, Anastasia Blue, Buck Adams, Charlie, Dick Hurtzer, Dolly Golden, Kasorn Swan, Kianna Bradley, Liza Harper, Marc Vega, Scott Louis, Steve Taylor, Temptress
 Babewatch 10 (?): Alec Metro, Amber Michaels, Buck Adams, Chennin Blanc, Dick Hurtzer, Dolly Golden, Kasorn Swan, Kianna Bradley, Liza Harper, Marc Vega, Melody Love, Scott Louis, Steve Taylor, Temptress
 Babewatch 11 (2000): Bridgette Kerkove, Jill Kelly, Tina Cheri, Rod Fontana
 Babewatch 12 (2000): Amber Lynn, Briana Banks, Bridgette Kerkove, Farrah, Jeanie Rivers, Shasta, Brick Majors, Chuck Martino, Herschel Savage, Joel Lawrence, Tyce Bune, Voodoo
 Babewatch 13 (?): Asia Carrera, Keri Windsor, Kylie Ireland, Sky Taylor, Tina Cheri, Alec Metro, Billy Glide, Brick Majors, Steven St Croix, TJ Cummings
 Babewatch 14 (?): Asia Carrera, Bridgette Kerkove, Kylie Ireland, Sky Taylor, Tina Cheri, Alec Metro, Brian Heston, Rafe, TJ Cummings
 Babewatch 15 (?): Asia Carrera, Aurora Snow, Monica Mayhem, Sondra Hall

Weblinks 
 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film